Langelier Boulevard - straat in Montreal, Canada
 Langelier (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat